Neufchâteau – comune francese
 Neufchâteau – comune belga